Влади́мир Никола́евич Андре́ев:
 Андреев, Владимир Николаевич (1907—1987) — советский биолог, лауреат Сталинской премии.
 Андреев, Владимир Николаевич (1968—2013) — советский и российский хоккеист.